Tennis-Herreneinzel (Freiplatz) der Olympischen Sommerspiele 1908.

Titelverteidiger war Beals Wright. Das Finale bestritten Josiah Ritchie und Otto Froitzheim, das Ritchie in drei Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Wilberforce Vaughan Eaves gegen John Richardson kampflos.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Herreneinzel (Freiplatz) auf olympedia.org (englisch)

Tennis-Herreneinzel (Freiplatz)
1908 (Freiplatz)
Tennisturnier in London
Tennisturnier 1908
Sportveranstaltung im London Borough of Merton